Uvsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Uvsjön, Västmanland, sjö i Surahammars kommun,  (3 ha)
Uvsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,22 km²)
Uvsjöns naturreservat nordväst om samma sjö,

Se även

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn